Хихон:

 Хихон — прибрежный промышленный город и муниципалитет в Астурии, Испания.
 Хихон — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Астурия.
 Флорес Хихон, Антонио (1833—1915) — президент Эквадора в 1888—1892 годах.
 Хихон-и-Кааманьо, Хасинто (1890—1950) — эквадорский историк, политический и государственный деятель, археолог. Мэр Кито.